Denumirea de Mramor se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Mramor, un sat în comuna Topolovgrad, regiunea Haskovo;
 Mramor, un sat în comuna Trăn, regiunea Pernik;
 Mramor, un sat în comuna Stolicina, regiunea Sofia-capitala.